Avro Avian steht für:

 Avro 581, britisches Leichtflugzeug
 Avro 594, britisches Leichtflugzeug